Damita Jo («Дамита Джо») — восьмой студийный альбом американской певицы Джанет Джексон, выпущенный 30 марта 2004 года на лейбле Virgin Records. Название альбома состоит из средних имен певицы. Это второй альбом Джанет Джексон со стикером Parental Advisory на обложке (предыдущий — All for You).

Запись и релиз 
Работа над новым альбомом началась после выхода заключительного сингла Come on Get Up из All for You. Запись альбома проходила с мая 2003 по февраль 2004 на студиях звукозаписи Brandon’s Way Recording, DARP Studios, Flyte Time Studios, Larrabee Studios East, Murlyn Studios, Platinum Sound Studios, The Record Plant, Sony Music Studios and The Village.

Альбом был выпущен в то время, когда ещё не спал ажиотаж вокруг скандального выступления в перерыве Супербоул XXXVIII. Продажи Damita Jo считаются наиболее разочаровывающими по сравнению с предыдущими работами Джанет Джексон, несмотря на то, что альбом занял второе место в чарте Billboard 200 с 381 тысячей копий, проданных за первую неделю, а затем в мае 2004 получил статус платинового. Альбом после выхода получил смешанные отзывы критиков, которые указывали либо на шумиху вокруг скандального выступления, либо на откровенно сексуальный характер некоторых композиций, написанных задолго до инцидента.

Чистая версия альбома была значительно урезана: исключена откровенная лексика, сексуальное содержимое (включая стоны), убраны две композиции (Warmth и Moist). Среди оставшихся песен наибольшим изменениям подверглись Sexhibition (переименована в Exhibition), All Nite (Don’t Stop) (некоторые строки были убраны полностью) и Like You Don’t Love Me (убрана значительная часть припева).

Альбом Damita Jo был номинирован на премию «Грэмми» в номинациях «Лучший современный альбом в стиле ритм-н-блюз», «Лучшее женское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз».

Синглы 
Just a Little While. Выпущен 2 февраля 2004 г. и занял 45-ю позицию в чарте Billboard Hot 100. Это был первый в сольной карьере Джанет Джексон предварительный сингл, не попавший в Top 40. В то же время в чарте US Pop Songs удалось достичь 17-го места при умеренной поддержке радиостанций.

I Want You. Второй сингл с альбома, выпущен 5 апреля 2004 г. После скандального выступления видеоклипы Дажнет Джексон (в том числе и I Want You) по телеканалу MTV могли быть показаны только в программах MTV Hits и MTV Jams. Телеканалы VH1 и BET транслировали клипы без ограничений. В чарте Billboard Hot 100 занял 57-е место.

All Nite (Don’t Stop). Третий сингл с альбома, выпущен 29 мая 2004 г. В чарте Billboard Hot 100 занял 119-е место. Видеоклип на данную композицию также подвергся обструкции со стороны MTV. Несмотря на слабые продажи, синглу удалось попасть на верхние строчки Hot Dance Club Play chart, а благодаря поддержке радиостанций — занять 33-е место в US Pop Songs в июле 2004 г. В середине марта 2008 г. сингл вернулся в чарты и занял 40-е место в Hot 100 Singles Sales.

R&B Junkie. Четвёртый и заключительный сингл с альбома, выпущен 30 декабря 2004 г. В песне использовался семпл из композиции Эвелин Кинг 1981 года I’m in Love. В основные чарты Billboard сингл не попал, однако занял 1-е место в Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles. Видеоклип на песню не снимался.

Рецензии

Коммерческий успех 
Продажи альбома в США в первую неделю составили 381 тыс. экземпляров и занял второе место в чарте Billboard 200. Продажи альбома составили 1002 тыс. экземпляров. Альбом также стартовал на 7-м месте в Канаде (9100 экземпляров), на 10-м месте в Японии (27 510 экземпляров), на 32-м месте в Великобритании. Всего в мире было продано более 5 млн экземпляров альбома.

Награды

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификация

Итоговые чарты

Хронология выхода

Примечания 

Альбомы Джанет Джексон
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы Virgin Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом